hrabstwo Owen (ang. Owen County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Owen (ang. Owen County) w USA, w stanie Kentucky